Бертольд Маак (1898—1981) — німецький воєначальник, бригадефюрер СС і генерал-майор військ СС.
 Рейнхард Маак (1892—1969) — німецький геолог і дослідник.
 Річард Карлович Маак (1825—1886) — російський натураліст, дослідник Сибіру та Далекого Сходу, педагог.
німецькі прізвища